«Bedtime Stories» — шостий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 25 жовтня 1994 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни